Silver Arrow Sniper — беспилотный летательный аппарат, разработанный израильской компанией Silver Arrow, дочерней фирмой компании Elbit Systems. Впервые дрон Sniper был показан на авиавыставке в Сингапуре в феврале 1998 года. Основные задачи: разведка поля боя, корректировка артиллерийского и ракетного огня и сбор данных для сил специального назначения, предназначенного для применения как днём, так и ночью. Запуск БПЛА осуществляется  при помощи катапульты, комплекс смонтированный на двух автомобилях состоит из трёх-четырёх БПЛА, пусковой установки и наземной станции управления. В комплект оборудования так же входит система передачи видеоданных в реальном времени для наземной станции управления.

Характеристики    
 Модификация   Sniper 
 Размах крыла, 4,2 м.
 Длина, 4,3 м.
 Высота, 1,1 м. 
 Масса, кг    
  пустого   120 
  полезной нагрузки   45 
 максимальная взлетная   170 
 Тип двигателя   1 ПД UEL AR 741 
 Мощность, 1 х 38 л.с.
 Максимальная скорость, 176 км/ч
 Крейсерская скорость, 120 км/ч
 Радиус действия, 200 км.
 Продолжительность полёта, 6 ч.
 Скороподъёмность, 274 м/мин
 Практический потолок   4575 м

Ссылки 
 http://www.airwar.ru/enc/bpla/sniper.html 

Беспилотные самолёты-разведчики
Беспилотные самолёты Израиля
Sniper